Antler, bois de cervidé en anglais, peut faire référence à :
 Antler (1946-), un poète américain, selon la liste de poètes américains,
 Antler, une localité de la Saskatchewan au Canada,
 Antler, une localité du comté de Bottineau dans le Dakota du Nord.

Toponyme 
 Antler, ville du comté de Bottineau, dans le Dakota du Nord
 Antlers, siège du comté de Pushmataha, dans l'Oklahoma,

Homonymie de localités